Carlo Tocco ist der Name folgender Personen:

 Carlo I. Tocco (um 1370–1429), Pfalzgraf von Kefalonia und Despot von Epirus
 Carlo II. Tocco († 1448), Pfalzgraf von Kefalonia und Despot von Epirus